Ла Трохита има више значења:

 Ла Трохита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Трохита (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику